Deze lijst biedt een overzicht van sterren (inclusief bruine dwergen) van 25 tot 50 lichtjaar van de Aarde.
Sterren zichtbaar met het blote oog (schijnbare magnitude hoogstens 6) zijn blauw, bruine dwergen worden bruin weergegeven.

 
Sterren op 25 tot 50 lichtjaar afstand